Буре Павло Карлович (1810—1882) — російський купець, засновник торгової марки «Павло Буре».
 Павло Павлович Буре (29 квітня (11 травня) 1842 — 15 (27) квітня 1892) — син П. К. Буре, технік при Імператорському Ермітажі, консул Венесуели в Петербурзі, Постачальник Двору Його Імператорської Величності та купець 1-ї гільдії.
 Павло Буре (торговий дім) — російська годинникова компанія заснована в 1874 році, після революції продовжувала свою роботу в Швейцарії. Постачальник Двору Його Імператорської Величності з 1899 року.
 Буре-сюр-Канш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Буре Павло Володимирович (31 березня 1971, Мінськ) — радянський і російський хокеїст.
 Буре-сюр-Жуїн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн.
 Буре Валерій Володимирович (нар. 13 червня 1974, Москва) — колишній російський хокеїст.
 Кук буре — башкирська молодіжна націоналістична організація.
 12414 Буре (12414 Bure) — астероїд головного поясу.
 Буре вугілля — вугілля з низьким ступенем вуглефікації.